Jan Olejniczak – kapitan piechoty
 Jan Olejniczak – filmowiec
 Jan Olejniczak – plastyk
 Jan Olejniczak – powstaniec śląski, drogerzysta
 Jan Olejniczak – żołnierz Batalionów Chłopskich
 Jan Olejniczak – dziennikarz